Bogenbach ist ein Gewässername:

 Bogenbach, linker Zufluss der Donau in der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Bogenbach, Abschnittsname im Oberlauf des Klosterbachs bei Mödingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Bogenbach (Viehweidgraben), rechter Zufluss des Viehweidgrabens in Holzheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern, der über verschiedene Gräben letztlich in die Donau mündet
 Bogenbach (Zelzer Bach), linker Zufluss des Zelzer Bachs bei Gleißenberg, Landkreis Cham, Bayern, der in den Chamb mündet

 Bogentalbach, linker Zufluss der Stockacher Ach bei Stockach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg